Andreas Johansson (calciatore 1978), calciatore svedese
 Andreas Johansson (calciatore 1982), calciatore svedese
 Andreas Johansson (hockeista su ghiaccio), hockeista su ghiaccio svedese
 Andreas Johansson (batterista), batterista del gruppo svedese Narnia
 Andreas Johansson (chitarrista), chitarrista del gruppo svedese Saint Deamon
 Andreas Johansson (copilota di rally), copilota di rally svedese
 Andreas Johansson (sciatore), sciatore svedese